Scotton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Scotton (parish i Storbritannien, North Yorkshire, lat 54,03, long -1,50), England, 
 Scotton (parish i Storbritannien, North Yorkshire, lat 54,36, long -1,72), England, 
 Scotton (parish i Storbritannien, Lincolnshire), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar